Ferulago cypria är en flockblommig växtart som beskrevs av H.Wolff. Ferulago cypria ingår i släktet Ferulago och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cypria